Grambow kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Grambow, Nordwestmecklenburg, ort och kommun,  Mecklenburg-Vorpommern, 
 Grambow, Vorpommern, ort och kommun, Mecklenburg-Vorpommern,